Oldřichov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Oldřichov (okres Přerov)
 Oldřichov (okres Tábor)
 Oldřichov v Hájích (okres Liberec)
 Nový Oldřichov (okres Česká Lípa